David Bates (1945-) – storico inglese
 David Bates (1996-) – calciatore scozzese